Collipulli kan syfta på följande platser:

Chile 

 Collipulli (ort), Región de la Araucanía, Provincia de Malleco, 
 Collipulli (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Malleco, 

Robotskapade Chileförgreningar